Zoologia:
 Eriçó Erinaceinae, petits mamífers recoberts de punxes.
 Eriçó comú, Erinaceus europaeus.
 Eriçó de mar, Echinoidea, una classe dels equinoderms.

Botànica:
 Eriçó (planta), Launaea cervicornis, endèmic de les Illes Balears.
 Eriçó, Erinacea anthyllis, autòcton a Catalunya.

Altres:
 Eriçó antisubmarí, una arma contra els submarins.
 Ericó antitanc o eriçó txec, sistema per aturar l'avanç dels tancs.
 Eriçó (escacs), en escacs, un tipus de formació de peons, anomenada hedgehog en anglès.